Windows Server es una línea de productos para servidores desarrollada por Microsoft Corporation.

El nombre comercial se ha utilizado en varias versiones de Microsoft Windows para servidores, como las siguientes:

 Windows Server 2003
 Windows Server 2003 R2
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2
 Windows Server 2012
 Windows Server 2012 R2
 Windows Server 2016
 Windows Server 2019
 Windows Server 2022

Ciertas versiones de Windows Server tienen nombre modificado. Algunas de estas son:

 Windows Small Business Server: sistema operativo basado en Windows Server con integración de software Microsoft Servers para pequeñas empresas.
 Windows Essential Business Server: producto similar a Small Business Server, pero para empresas de tamaño medio.
 Windows Home Server: versión del sistema operativo de servidor Windows Server 2003 para hogares y diseñado para compartir archivos, transmisión multimedia, copias de seguridad automáticas y acceso remoto.

Véase también 
 Windows (desambiguación)